Shōwa, nome postumo di Hirohito, 124º imperatore del Giappone;
 Periodo Shōwa, era durante la quale ha regnato l'Imperatore suddetto.
 Shōwa, comune della prefettura di Fukushima, in Giappone.
 Shōwa, comune della prefettura di Gunma, in Giappone.
 Shōwa, comune della prefettura di Yamanashi, in Giappone.
 Showa, azienda giapponese